Moviment Som Veneçuela, partit polític de Veneçuela
 MSV Duisburg (de l'acrònim en alemany Meidericher SpielVerein), club de futbol de la ciutat de Duisburg, a Alemanya
 MSV Eintracht Frankfurt (de l'acrònim en alemany Märkischer SportVerein), club de futbol de la ciutat de Frankfurt de l'Oder, a Alemanya
 MotorSport Vision, empresa organitzadora d'esdeveniments d'automobilisme del Regne Unit
 Mixtos Super Veterans, categoria dins de l'esport del rogaining
 mSv també és l'abreviatura del microsievert, unitat de mesura de la radiació absorbida per un organisme viu